

Matériaux
couche mince

Informatique
 en informatique et dans les télécommunications, couches du modèle OSI
 en infographie, une couche (de l'anglais layer) est parfois utilisé par abus de langage au lieu de calque.
 couche d'abstraction (ou niveau d'abstraction)
 couche d'abstraction matérielle

Physique et chimie 
 en mécanique des fluides, couche limite
 couche d'ozone
 couche d'inversion
 couche électronique
 double couche électrique
 Modèle de la double couche de Helmholtz
 en chimie quantique,
 couche externe
 couche de valence

Autre
 en ameublement, lit, endroit préparé pour y dormir
 en biologie, feuillet embryonnaire
 en économie, théorie des trois couches 
 en géologie, les couches géologiques sont aussi appelées strates
 en gynécologie, fausse couche
 en hygiène,
 couche culotte
 couche pour adulte
 en agriculture, couche agricole.

Voir aussi 
 Couches, village de Saône-et-Loire